Voici la liste non exhaustive des joueurs ayant porté le maillot de l'AJ Auxerre.

Précisions 
 Les joueurs acceptés dans cette liste ont joué en D1, D2, Coupe de France, Coupe de la Ligue, Trophée des Champions, Coupes d'Europe. Les joueurs ayant uniquement évolué avec l'équipe réserve ne doivent pas apparaître dans cette liste. 
 Le nombre de matches est le total de tous les matches officiels (Championnat, Coupe de France, Coupe de la Ligue, Trophée des Champions, Coupes d'Europe) disputés par le joueur sous les couleurs de l'AJA, soit comme titulaire, soit comme remplaçant. Il ne tient pas compte des matches amicaux (sauf pour N'Gom). 
 Le nombre de buts est le total des buts inscrits par le joueur sous le maillot de l'A.J.A en compétition officielle (Championnat, Coupe de France, Coupe de la Ligue, Trophée des Champions, Coupes d'Europe).

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N 

²: Michel N'Gom n'a jamais joué en match officiel sous le maillot auxerrois.
Il a participé à dix matchs de préparation et marqué cinq buts. Ce sont ces chiffres qui sont ici indiqués.

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z 

 ¹: Matchs et buts sous le maillot de l'AJA dans toutes les compétitions officielles : D1, D2, Coupe de France, Coupe de la Ligue, Trophée des Champions, Coupe d'Europe (C1, C2, C3, Intertoto).

Équipe type 1977-2007 
En 2007, l'AJA invita ses supporters à élire sur le site internet du club, l'équipe type de l'AJ Auxerre entre 1977 et 2007. Voici le choix des internautes.

Bibliographie 
Marc Barreaud, "Dictionnaire des footballeurs étrangers du championnat professionnel français (1932-1997)", L'Harmattan, 1997. 
Collectif, "Le dictionnaire de l'AJ Auxerre, 32 saisons de Ligue 1 de 1980 à 2012", L'Yonne républicaine, novembre 2012.

Référence 

Auxerre
AJ Auxerre